Crovettia  — род ос из семейства дрииниды (Chrysidoidea, ). Около 15 видов. Неарктика, Неотропика, Ориентальная и Австралийская области (отсутствуют в Афротропике и Палеарктике).

Описание 
Длина 2—3 мм. Самки и самцы крылатые. Затылочный киль полный. Формула щупиков (нижнечелюстные — нижнегубные): 5-2, 5-3, 6-2 или 6-3. Переднее крыло с одной костальной ячейкой; птеростигма развита.
Паразитоиды равнокрылых насекомых из семейства горбатки (Membracidae).

Систематика 
  — Бразилия
 
  — Бразилия
  (=Paraphelopus cardaleae)
  — Колумбия
 
  (=Biaphelopus hansoni)
 
  (=Biaphelopus masneri) — Непал
  — США
  — Бразилия
  (=Paraphelopus niger)
  — Бразилия
  (=)
  (=Paraphelopus townesi) — Китай, Таиланд, Тайвань
 =
 =

Примечания

Литература 
 Olmi, M. 1984. A revision of the Dryinidae (Hymenoptera). Memoirs of the American Entomological Institute 37: 1-1913.

Дрииниды
Роды перепончатокрылых
Паразиты насекомых